Amala puede hacer referencia a:
 Amala, de la mitología tsimshian, en Norteamérica.
 Àmàlà, preparación gastronómica yoruba, en Nigeria.
 Amala (2018), álbum de estudio debut de la cantante estadounidense Doja Cat.